Az 1980-as wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a svéd Björn Borg nyerte az amerikai John McEnroe előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Björn Borg (Bajnok)
  John McEnroe (Döntős)
  Jimmy Connors (Elődöntős)
  Vitas Gerulaitis (Negyedik kör)
  Roscoe Tanner (Negyeddöntős)
  Gene Mayer (Negyeddöntős)
  Peter Fleming (Negyeddöntős)
  Victor Pecci Sr. (Harmadik kör)

  Pat Dupre (Harmadik kör)
  Ivan Lendl (Harmadik kör)
 - 
 - 
  Wojtek Fibak (Negyeddöntős)
  Victor Amaya (Első kör)
  Stan Smith (Harmadik kör)
  Jose-Luis Clerc (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1980 a teniszben